Turnau kan avse:

Geografi

Tjeckien 

 Turnov (ort i Tjeckien), Liberec, Okres Semily,

Österrike 

 Turnau (kommun i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 
 Turnau, Österrike – en stad i det österrikiska förbundslandet Steiermark

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar